Жан Соваж (; 8 апреля 1917, Париж — 20 августа 2014, Анси) — французский лётчик, в годы Второй мировой войны служивший в эскадрилье «Нормандия — Неман».

Биография 
Родился 8 апреля 1917 года в семье выходцев из Мартиники. В военно-воздушные силы Франции зачислен в 1935 году в 5-й воздушный батальон, окончив лётную школу в Бурже. В начале войны был старшим сержантом авиации (получил звание 1 октября 1939 года), проходил службу в разведывательных частях. 19 марта 1940 года зачислен в 3-ю истребительную группу, 3-ю эскадрилью.

Боевое крещение принял 12 мая 1940 года, когда экипаж его MS.406 сумел подбить два немецких бомбардировщика He 111. 20 мая им была одержана третья победа, когда был сбит ещё один He-111. После разгрома войск Франции Соваж перелетел в Северную Африку, где в составе сначала британских, а затем и британо-американских войск продолжал вести бои. Служил сначала в 6-й, а затем в 5-й эскадрилье, 20 декабря 1941 произведён в лейтенанты. 14 октября 1943 года на американском P-39 Airacobra сбил He-111 у мыса Тене (Алжир) и повредил ещё один.

7 января 1944 года Жан заступил на службу в истребительный авиаполк «Нормандия — Неман». 27 октября 1944 года одержал свою первую и единственную победу в составе полка (и пятую личную): на своём Як-9 он сбил немецкий FW-190 над Вальтеркеменом (ныне Ольховатка, Калининградская область) и тем самым стал лётчиком-асом (по французским военным законам лётчик-ас записывал в число своих побед и победы в составе своего экипажа).

12 декабря 1944 года Соваж уволился из полка и 1 июня 1945 года перешёл в 1-ю транспортную группу. После войны в 1946 году уволился в звании капитана ВВС Франции и продолжил уже службу в качестве гражданского пилота авиакомпании Air France. Долгое время жил в Париже.

Награждён французскими Орденом Почётного легиона и Военным крестом Второй мировой войны, американской Воздушной медалью, советскими медалью «За победу над Германией» и Орденом Отечественной войны I степени.

20 августа 2014 года Жан Соваж скончался на 98-м году жизни, будучи на тот момент одним из двух живущих ветеранов эскадрильи (второй — Гаэль Табюре).

Примечания

Ссылки 
 Во Франции скончался один из последних ветеранов полка «Нормандия-Неман» 
 Страница на сайте Ciel de gloire 

Личный состав авиаполка «Нормандия — Неман»
Французские лётчики Второй мировой войны
Лётчики Великой Отечественной войны